A szó jelentései:

Az éjszakai égbolt második legfényesebb csillaga – Canopus (csillag).
Frank Herbert Dűne sci-fi-univerzumában az Arrakis, más néven Dűne a Canopus egyik bolygója.
Az ókori Egyiptomban temetkezési célra alkalmazott kanópuszedény
Canopus – egykori város a Nílus deltájában.